Puede por Ploca referirse a:
 la localidad de Serbia Ploča
 un sinónimo del género ''Christia.